Die Scottish Football League Division One wurde 1974/75 zum 75. und letzten Mal ausgetragen. Es war zudem die 78. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 31. August 1974 und endete am 26. April 1975. Durch die Umstrukturierung innerhalb des schottischen Ligasystems wurde die Premier Division gegründet, die anstelle der Division One ab der Spielzeit 1975/76 als ersthöchste Liga in Schottland funktionieren sollte. Da die neue Premier Division nur 10 Plätze haben sollte, mussten in dieser Saison ganze 8 Mannschaften absteigen.
In der Saison 1974/75 traten 18 Vereine an insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 35. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Dadurch endete die Serie von 9 Titeln infolge, die die Erzrivalen Celtic Glasgow ab 1966 gewonnen hatten. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1975/76. Der Vizemeister Hibernian Edinburgh, sowie der Viertplatzierte Dundee United qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierte sich Celtic Glasgow für den Europapokal der Pokalsieger. Der Airdrieonians FC, FC Kilmarnock, Partick Thistle, FC Dumbarton, Dunfermline Athletic, FC Clyde, Morton und der FC Arbroath stiegen alle in die reformierte First Division ab. Torschützenkönige wurden mit jeweils 20 Treffern Andy Gray von Dundee United und Willie Pettigrew vom FC Motherwell.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1974/75 bei statto.com
 Scottish Division One 1974/75 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1974/75
1974 75